Радыванюк Алексей, (род. 17 июня 1994 года в Минскe, Республика Беларусь) — белорусский спортсмен, выступающий по рукопашному бою. Первый Чемпион Европы по Рукопашному Бою из Республики Беларусь. Чемпион Республики Беларусь по Рукопашному Бою, Ушу-Саньда, Прикладному Рукопашному Бою. Мастер Спорта Республики Беларусь Международного класса по Рукопашному бою.

Ранние годы 
В 2011 году закончил в общеобразовательную школу №160. В этом же году начал обучение в Беларусском Государственном Университете Физической Культуры на факультете  «Массовые виды спорта» кафедра спортивно боевых единоборств и специальной подготовки, специальность тренер, преподаватель физической культуры . В 2015 году окончил университет и поступил в магистратуру по специальности   «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» . В январе 2017 года закончил обучение и получил степень магистра педагогических наук.

Достижения 

 2012г. Чемпион Республики Беларусь по Рукопашному Бою
 2013г. Чемпион Республики Беларусь по Рукопашному Бою
 2015г. Чемпион Республики Беларусь по Рукопашному Бою

 2015г. Чемпион Республики Беларусь по Ушу-Саньда

 2015г. Mастера спорта Республики Беларусь  по Ушу-Саньда

 2015г. Мастер Спорта Республики Беларусь по Рукопашному бою

 2018г. Чемпион Республики Беларусь по Прикладному Рукопашному Бою

 2018г.  Чемпион Европы по Рукопашному бою

 2018г.  Мастер Спорта Республики Беларусь Международного класса по Рукопашному бою

Примечания 

Чемпионы Белоруссии